Красного́рское (до 1935 года — Святогорское, до 1938 года — Барышниково) — село в Удмуртии, административный центр Красногорского района и муниципального образования «Красногорское».

География 
Село находится в 140 километрах к северу от столицы Удмуртии — города Ижевска и в 55 километрах южнее города Глазов. Село украшает каскад из трёх прудов на реке Убыть, вокруг — замечательная по красоте природа, много лесов.

История 
Село Святогорское официально открыто Указом Вятской Духовной Консистории 1 апреля 1837 года. По переписи населения 1873 года в «Святогорском селе Сюрзянской волости Глазовского уезда Вятской губернии» при речке Убыть проживало жителей «22 мужского и 29 женского пола», числилось 10 деревянных домов. В 1891 году становится волостным центром. В августе 1918 года в Святогорье произошло крестьянское восстание против Советской власти, подавленное пришедшим из Глазова отрядом Красной армии под командованием Барышникова. В 1935 году село Святогорское переименовали в Барышниково — в честь первого секретаря Удмуртского обкома ВКП(б), затем, когда того арестовали в тридцатые годы, оно получило своё нынешнее имя — Красногорское.

Население 

В Красногорском проживают почти половина ( %) населения всего района.

 Национальный состав
Русские и удмурты приблизительно в одинаковых долях, что характерно для большинства крупных населённых пунктов Удмуртии.

Экономика 
 ОАО «Ростелеком» филиал в УР
 Цех Шарканской трикотажной фабрики
 ГП "Красногорская аптека № 24
 Красногорское районное потребительское общество
 ООО «Энергия»
 ООО «Север»
 ООО «Темп»
 Филиал ГУП УР Удмуртавтодор «Красногорский ДУ»
 Красногорский участок Глазовских электрических сетей
 Красногорский газовый участок филиал Глазовгаз РОАО «Удмуртгаз»
 ГУ УР «Красногорское лесничество»
 «Красногорсклес» филиал ГУ «Удмуртлес»

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района Удмуртии
Районные центры Удмуртии